Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Casablanca 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Arantxa Parra Santonja che ha battuto in finale Ol'ga Savčuk 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ajla Tomljanović (quarti di finale)
 Ol'ga Savčuk (finale)
 Elena Bogdan (primo turno)
 Arantxa Parra Santonja (Campionessa)

 Tereza Mrdeža (quarti di finale)
 Annalisa Bona (primo turno)
 Elena Bovina (secondo turno)
 Julie Coin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour Casablanca 2012